Long Range (bergketen) - bergketen in Canada
 Long-range acoustic device - apparaat om een menigte mensen in bedwang te houden
 Long Range Navigation, beter bekend als LORAN - navigatiesysteem
 Long Range Desert Group - langeafstandsverkenningseenheid actief tijdens de strijd in Noord-Afrika gedurende de Tweede Wereldoorlog